Laumen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Laumen (1892–1984), deutscher Landrat
 Herbert Laumen (* 1943),  deutscher Fußballspieler
 Michael Laumen (1950–2019), deutscher Koch und Unternehmer